Оккупация:

 Оккупация — занятие вооружёнными силами государства не принадлежащей ему территории, не сопровождающееся обретением суверенитета над ней.
 Оккупация территории СССР войсками Третьего рейха и его союзников (Немецкая оккупация СССР) — термин, которым в советской и российской историографии принято обозначать любую форму контроля территории Советского Союза, занятой нацистской Германией и её союзниками в ходе Великой Отечественной войны (1941—1945).
 Оккупация () — в римском праве присвоение и завладение вещами с намерением удержать их за собой.

Кино 
 Оккупация (фильм, 2015) — украинско-румынский художественный фильм о Холодноярской республике.
  — австралийский фантастический фильм 2018 года.
  — австралийский фантастический фильм 2020 года.
 Оккупированные — норвежский телесериал.